Getskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Getskäret, Kaskö, Österbotten, 
 Getskäret, Kimitoön, Åboland,

Sverige 

 Getskäret, Robertsfors kommun, Västerbotten ,

Se även
Getskär (olika betydelser)
Getskären
Fårskäret